Ножка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ножка Віталій Миколайович (1971—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ножка Степан Захарович (1915—1984) — радянський військовик часів Другої світової війни, сапер 69-го окремого армійського інженерного батальйону 37-ї армії, червоноармієць. Герой Радянського Союзу (1943).

Примітки